Чемпионаты СССР по волейболу:
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин

Чемпионаты СССР по волейболу